Лакрба — абхазская фамилия. Известные носители:

 Лакрба, Виталий Кучевич (1943—2002) — абхазский скульптор и живописец.
 Лакрба, Хусейн Омарович — представитель Дурипшинской ветви древнего абахзского дворянского рода Лакрба.

См. также 
 Лакрба
 Лакербай